Collegiate plurale di Collegiata
Collegiate – film del 1926 diretto da Del Andrews
Collegiate – film del 1936 diretto da Ralph Murphy